Леони́д Алекса́ндрович Серге́ев:
 Сергеев, Леонид Александрович (1921—2006) — советский солдат, Герой Советского Союза.
 Сергеев, Леонид Александрович (1953—2022) — советский и российский автор-исполнитель.